Morgen, Ronnie Tober dala
Morgen, 2010-es román–magyar film